

Entreteniment 
 Hulk, personatge de còmic
 Hulk (còmic)
 Hulk (videojoc)
 Hulk (sèrie de televisió) (1966)
 Hulk (pel·lícula), la pel·lícula de 2003
 L'increïble Hulk (pel·lícula), la pel·lícula de 2008

Biografies 
 Hulk, nom amb què es coneix al futbolista brasiler Givanildo Vieira de Souza
 Hulk Hogan, lluitador professional i actor estatunidenc

Vegeu també 
 She-Hulk: Attorney at Law, sèrie de televisió estatunidenca basada en el personatge She-Hulk
 The Incredible Hulk, pàgina de desambiguació